Вязовый Гай — название населённых пунктов:

Россия 
 Вязовый Гай — село в Красноармейском районе Самарской области.
 Вязовый Гай — железнодорожный разъезд в Хвалынском районе Саратовской области.
 Вязовый Гай — село в Старокулаткинском районе Ульяновской области.